Slovo mez má více významů:

 synonymum pro rozhraní, rozmezí nebo i hranici mezi nějakými entitami

zemědělství a pozemková správa
 mez (zemědělství) – pruh neobhospodařované půdy mezi dvěma poli
 obecně hranice mezi dvěma různými pozemky

fyzika
 mez (fyzika) – fyzikální pojem
 Chandrasekharova mez
 mez pevnosti
 mez výbušnosti
 Rocheova mez
 Tolmanova-Oppenheimerova-Volkoffova mez

geografie
 Mez (Javoří hory) – kopec v Javořích horách
 Mez de Goëlo – souostroví v Bretani
 Česká Mez – část obce Sázava v okrese Žďár nad Sázavou

matematika
 dolní mez – minoranta
 horní mez – majoranta

ochrana přírody
 Mandloňová mez – přírodní památka u obce Strachotice v okrese Znojmo
 meze růstu – pojem v systémové dynamice
 Meze růstu (kniha) – kniha - první zpráva Římského klubu

jiné
 MEZ – Moravské elektrotechnické závody – zkratka pro název podniku

příjmení
 Adam Mez (1869–1917) – švýcarský učenec, orientalista a arabista
 Carl Christian Mez (1866–1944) – německý botanik a univerzitní profesor

podobné
 meze, též mezze – výběr malých předkrmů podávaných v oblasti Blízkého východu

Související články 
 Limit
 Hranice (rozcestník)
 Pomezí
 Rozhrada

Externí odkazy